Olaszország
Ariano Irpino, község Olaszországban, Campania régióban, Avellino megyében
Ariano nel Polesine, település Olaszországban, Veneto régióban, Rovigo megyében